Nationale Rundvee Manifestatie, een internationale melkveeshow te Utrecht
National Railway Museum, een Brits spoorwegmuseum in York
National Resistance Movement, een politieke partij uit Oeganda
Nationaal Ruimtevaart Museum, museum gevestigd in de Aviodrome (Lelystad Airport)
Nieuw Regionaal Model (verkeersmodellering), een nadere detaillering van het Landelijk Model Systeem (LMS) in Nederland
De Wit-Russische rockband NRM
 Bureau Nationale Rapporteur Mensenhandel, dat sinds 2000, in opdracht van de regering, onderzoek doet naar mensenhandel.